Municipio de Byrd puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Byrd (condado de Cape Girardeau, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cape Girardeau.
 Municipio de Byrd (condado de Brown, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Brown.